Innovator steht für:

 Innovator (Software), eine Modellierungsplattform für mittlere bis große Softwareentwicklungsprojekte 
 Innovator (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 allgemein eine Person, Sache oder Institution, die als innovativ betrachtet oder so dargestellt wird, siehe Early Adopter